Entre 5 de novembro e 11 de dezembro de 1982 foi realizada a 18ª Edição da Taça Brasil, tendo como campeão o Monte Líbano.

Participantes

Tabela

Primeira fase

Grupo A 
Porto Alegre, 5 a 7 de novembro

Grupo B 
Rio de Janeiro, 29 a 31 de outubro

Grupo C 
Salvador, 12 a 14 de novembro

Grupo D 
Brasília, 19 a 21 de novembro

Semifinal

Grupo E 
Belo Horizonte, 26 a 28 de novembro

Grupo F 
Goiânia, 26 a 28 de novembro

Quadrangular final 
 São Paulo, 9 a 12 de dezembro

Ver também 
 Novo Basquete Brasil
 FIBA Liga das Américas

Ligações externas 
Site Oficial da LNB
Fantasy Basketeria (Game do NBB)

1982
Basquetebol de 1982 no Brasil